Минго има више значења:
 Округ Минго (Западна Вирџинија)
 Минго (Ајова)